Peter Mendes é um professor universitário inglês de literatura aposentado da Universidade de Reading. Filho de Alfred Hubert Mendes, é pai do realizador de cinema Sam Mendes. Peter Mendes é descendente da comunidade de madeirenses que foram expulsos da ilha na sequência da perseguição a Robert Kalley. Divorciou-se de Valery Mendes quando o filho Sam Mendes tinha 5 anos de idade.

Mendes, Peter